Plusieurs communes en Belgique, en France et en Suisse portent l'odonyme Rue du Pont, avec ou sans qualificatif :

Rue du Pont de l'Avenue et rue du Pont de la Carpe à Bruxelles ;
 Rue du Pont-de-Sambre à Charleroi ;
 Rue du Pont, rue Pont d'Avroy, rue Pont d'Île, rue Pont-Thomas et rue Pied-du-Pont-des-Arches à Liège ;
 Rue du Pont à Namur.

Rue du Pont à Montréal ;
 Rue du Pont à Québec.

Rue du Pont à Charenton-le-Pont ;
 Rue du Pont-Saint-Jaime à Grenoble ;
 Rue du Pont-de-Mayenne à Laval ;
 Rue du Pont-à-Raisnes à Lille ;
 Rue du Pont à Marseille ;
 Rue du Pont-Mouja à Nancy ;
 Rue du Pont-de-l'Arche-de-Mauves, rue du Pont-de-Pont-Rousseau et rue du Pont-Sauvetout à Nantes ;
 Rue du Pont-aux-Choux, rue du Pont-de-Lodi, rue du Pont-Louis-Philippe et rue du Petit-Pont à Paris ;
 Rue du Pont-Codrille et rue Grand-Pont à Rouen ;
 Rue du Pont à Saint-Maurice ;
 Rue du Pont-Guilheméry, rue du Pont-de-Tounis, rue du Pont-Montaudran, rue du Pont-Saint-Pierre et rue du Pont-Vieux à Toulouse.

Rue du Pont à Lausanne ;
 Rue du Pont à Montreux.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Passage du Pont-aux-Biches

Odonyme